Gravity (album), het derde studioalbum van saxofonist Kenny G
Gravity (Anekdoten), een muziekalbum
Gravity (boek), een roman van Tess Gerritsen uit 1999
Gravity (Caliban), een muziekalbum van de groep Caliban
Gravity (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Gravity (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER
Gravity (film), een film uit 2013
Gravity (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Gravity (John Mayer), een single van John Mayer
Gravity (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie uit 2010 waarvan tien afleveringen werden gemaakt
Gravity (Zlata Ohnevitsj), een single van Zlata Ohnevitsj
Het Engelse woord voor zwaartekracht